salto – movimento con cui ci si stacca temporaneamente dal terreno con traiettoria balistica. Per estensione, può indicare anche un repentino cambio di pendenza o di dislivello.

Cinema
 Salto, film diretto da Tadeusz Konwicki del 1965

Geografia

Argentina
 Salto, città capoluogo del partido omonimo
 Partido di Salto, partido della provincia di Buenos Aires

Brasile
 Santa Maria do Salto, città dello stato del Minas Gerais, in Brasile
 Salto da Divisa, città dello stato del Minas Gerais, in Brasile
 Salto de Pirapora, città dello stato di San Paolo, in Brasile
 Salto, città dello stato di San Paolo, in Brasile
 Salto Grande, città dello stato di San Paolo, in Brasile

Italia
 Altopiano del Salto, in Trentino-Alto Adige
 Salto-Sciliar, comunità comprensoriale dell'Alto Adige
 Salto, fiume che nasce in Abruzzo e scorre nella provincia di Rieti
 Salto, frazione del comune di Avegno (GE)
 Salto, frazione del comune di Cuorgnè (TO)
 Salto di Fondi, frazione del comune di Fondi (LT)

Svizzera
 Salto, torrente affluente del fiume Maggia

Uruguay
 Salto, città dell'Uruguay
 Dipartimento di Salto, in Uruguay

Sport

Nello sport esistono varie discipline di salto:
 salto ostacoli, specialità dell'equitazione
 salto con gli sci, specialità dello sci nordico
 salti, specialità del freestyle
 salto con l'asta, specialità dell'atletica leggera
 salto in alto, specialità dell'atletica leggera
 salto in lungo, specialità dell'atletica leggera
 salto triplo, specialità dell'atletica leggera
 salto con elastico o bungee jumping, specialità di sport estremo
In diversi sport e arti marziali inoltre si pratica il salto mortale e, come allenamento, il salto alla corda.

Informatica 
 Salto, unità di gestione del flusso d'esecuzione in un programma informatico

Altri progetti